Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Bagon, Shelgon i Salamence.

Bagon 

Bagon és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus drac. Evoluciona a Shelgon.

Shelgon 

Shelgon és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus drac. Evoluciona de Bagon i evoluciona a Salamence.

Salamence 

Salamence és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus drac i tipus volador. Evoluciona de Shelgon.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 

Pokémon de tipus drac
Pokémon de tipus volador